Kigali – stolica Rwandy
 Kigali – prefektura Rwandy
 Kigali – dystrykt w prefekturze Kigali, w Rwandzie
Dawne prefektury:
 Kigali miejska – dawna prefektura Rwandy, obejmująca miasto Kigali
 Kigali wiejska – dawna prefektura Rwandy, obejmująca tereny wokół miasta Kigali